Super Comet oder Super-Comet steht für:

 Leyland Super Comet, Fahrzeugmodell von Leyland Motors
 Super-Comet, Musikpreis, siehe Comet (Musikpreis)
 Super Comet: After The Impact, Alternativtitel von Armageddon – Der Einschlag, US-amerikanisch-deutsche Dokumentarserie (2007)